Kim Na-young — cantora sul-coreana, integrante do Gugudan
 Lim Na-young — cantora e dançarina sul-coreana, ex-integrante do I.O.I e atual integrante do Pristin

Desambiguações de antropônimos